Portocarrero ist der Familienname folgender Personen:

 Anastasio Somoza Portocarrero (* 1951), nicaraguanischer Offizier
 Blancanieve Portocarrero (um 1935–2010), venezolanische Diplomatin
 Cristóbal Gregorio VI. Portocarrero Osorio Villalpando y Guzmán (1693–1763), spanischer Diplomat
 Hope Portocarrero (1929–1991), nicaraguanische Präsidentengattin
 João Batista Portocarrero Costa (1904–1959), brasilianischer Erzbischof
 Joaquin de Portocarrero (Marchese di Almahara; 1681–1760), spanischer Soldat und Diplomat, Vizekönig von Sizilien
 José Bernardo de Tagle Portocarrero (1779–1825), peruanischer Militär und Politiker, Präsident 1823 bis 1824
 Juan Portocarrero († 1631), Bischof von Almería 
 Juan Dionisio Fernández Portocarrero († 1641), Bischof von Cádiz und Guadix 
 Luis Manuel Fernández de Portocarrero (1635–1709), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Toledo, Kardinal
 Melchor Portocarrero Lasso de la Vega (1636–1705), Vizekönig von Neuspanien und Peru

 René Portocarrero (1912–1985), kubanischer Maler und Illustrator
 Samuel Caicedo Portocarrero (1957–2016), kolumbianischer Musiker und Musikforscher